Llista de masies i altres construccions relacionades dels municipis osonencs del Lluçanès (Alpens, Lluçà, Olost, Oristà, Perafita, Prats de Lluçanès, Sant Agustí de Lluçanès, Sant Bartomeu del Grau, Sant Boi de Lluçanès, Sant Martí d'Albars, Sobremunt) ordenades per municipi.

Vegeu també 
 Llista de monuments d'Osona
 Llista de rellotges de sol d'Osona

Osona Llucanes
 Llucanes